Příjmení Košler nosí více různých osobností:

 Eva Košlerová – česká rozhlasová redaktorka, dramaturgyně a autorka
 Miroslav Košler (1931–2016) – český sbormistr a dirigent, bratr Zdeňka
 Zdeněk Košler (1928–1995) – český dirigent, bratr Miroslava

Česká příjmení